Joe is een commercieel Nederlands radiostation dat sinds 1 april 2019 uitzendt. Het station is eigendom van het mediabedrijf DPG Media uit Vlaanderen. De zender draaide aanvankelijk met name hitmuziek afkomstig uit de jaren 1980 tot heden. Met ingang van 1 mei 2022 is de zender te beluisteren via DAB+ en vanaf 6 februari 2023 in de Randstad op de FM. Het station draait uitsluitend muziek uit de jaren '70 en '80.

Start 
Joe werd opgericht op 1 april 2009 opgericht in België. Precies tien jaar later werd het radiostation ook in Nederland gelanceerd. Hiermee volgde het het andere radiomerk van DPG Media dat al actief was in Nederland, Qmusic. Het eerste gepresenteerde programma op de zender was de ochtendshow van 7:00 tot 9:00 uur dat werd gepresenteerd door Erik van Roekel. Dit programma stopte in de zomer van 2020. Sindsdien is Joe een non-stop muziekstation. Dave Minneboo, voormalig Radio Director van Qmusic Nederland, wilde op termijn wel een FM-pakket verwerven en gepresenteerde programma's uitzenden.

Op 29 april 2022 maakte DPG Media bekend dat de zender, aangeduid als Joe 70s & 80s, per 1 mei 2022 via DAB+ te beluisteren is. Met ingang van 6 februari 2023 is de zender ook te beluisteren in de Randstad via FM-kanalen van de Zuidelijke Mediagroep, die ook bekend is van Q-music Limburg.

Studio 
Het pand waarin Qmusic gevestigd is beschikt over drie studio's: een hoofdstudio, een reservestudio en een studio op het dakterras. De reservestudio wordt gebruikt voor de uitzendingen van Joe.

Medewerkers

Programmadirecteur

Diskjockeys

Voormalige 
 Erik van Roekel (2019–2020)

Pay-off 
 All the way (2019–2022)
 Dit is Joe (2022–heden)

Externe link 
 Officiële website

Nederlandse radiozender